

Geografia
 Ca' Nani –  villa veneta del comune di Maser, in provincia di Treviso
 Linea Nani (detta più tardi Acquisto Vecchio) – linea confinaria stabilita in Dalmazia nel 1671 fra i possedimenti veneziani e ottomani
 Palazzo Bernardo Nani – edificio civile veneziano, sito nel sestiere di Dorsoduro
 Rifugio Nani Tagliaferri –  rifugio situato nel comune di Schilpario, provincia di Bergamo, nelle Prealpi Orobie

Persone
 Nani – famiglia del patriziato veneto
 Nani, soprannome di Luís Carlos Almeida da Cunha – calciatore portoghese
 Aleardo Nani – ex cestista ed ex calciatore italiano naturalizzato francese
 Alessandro Nani – scultore italiano
 Attilio Nani, noto come Tilio – scultore italiano
 Enrico Nani – baritono italiano
 Flavio Nani – fumettista italiano
 Giacomo Nani – pittore italiano
 Gianluca Nani – dirigente e direttore sportivo italiano
 Giovan Battista Nani – ambasciatore e storico italiano
 Giovanni Nani – vescovo cattolico italiano
 Leone Nani – missionario e fotografo italiano
 Napoleone Nani – pittore italiano
 Paolo Nani – attore e regista teatrale italiano
 Roberto Nani – sciatore alpino italiano
 Sebastiano Nani – scultore italiano

Mitologia, narrativa e giochi di ruolo
 Nani – personaggi della mitologia e del folclore
 Nani – personaggi della fiaba Biancaneve e i sette nani e delle opere derivate
 Nani della Terra di Mezzo – razza delle opere di J. R. R. Tolkien
 Nani – razza del gioco fantasy Warhammer Fantasy Battle
 Nani – razza dell'universo di Warcraft
 Nani – razza del Ciclo dell'Eredità
 Nani – creature del gioco Sacred: La leggenda dell'arma sacra

Altro
 Nanì – singolo di Pierdavide Carone del 2012
 Nani e ballerine – locuzione giornalistica
Nani – meme

Pagine correlate 
 Nanni (disambigua)
 Nano